István Orbán ist der Name folgender Personen:

* István Orbán (Generalmajor) (* 1929), ungarischer Generalmajor
 István Orbán (Maler) (1953–2016) rumänischer Maler